

События 
 Альфонсо Фройлас изгнан сыновьями Ордоньо II, Альфонсом IV и Санчо I Ордоньесом, из Галисии и скрылся в горах Астурии. Санчо I получил в самостоятельное правление Галисию.
 Тарент () захвачен Фатимидами.
 Захват Уэссексом Нортумбрии.
 Набег венгров на Шампань.
 Война немцев против славян и датчан.
 926—935 — Перемирие между Германией и Венгрией.
 Нападение Михаила Вышевича на владения Византии в Апулии.
 Второй поход Гуго в Италию.
 926—945 — Король Италии Гуго, сын Берты (ум.925), дочери Лотаря II, и Теобальда, графа Арльского (ум.890); граф Арльский, герцог Нижней Бургундии (Прованса), регент Прованса (до 933). Женат на Берте, вдове Родульфа II.
 Поход болгар под предводительством Алогоботура против хорватов. Поражение болгар.
 Учреждение патриархата в Болгарии.
 Кидани завоевали царство Бохай. Создание киданьской империи.

См. также